Bei den XXX. Olympischen Sommerspielen 2012 in der britischen Hauptstadt London fanden 15 Wettbewerben im Sportschießen statt, davon sechs bei den Frauen und neun bei den Männern. Das Wettkampfprogramm war identisch im Vergleich zu Peking 2008. Die Frauen trugen je zwei, die Männer je drei Wettbewerbe mit der Pistole, dem Gewehr und beim Wurfscheibenschießen aus. Austragungsort waren die Royal Artillery Barracks im Stadtteil Woolwich.

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner

Zeitplan

Ergebnisse Männer

Kleinkaliber Dreistellungskampf 50 m 

Datum: 6. August 2012
41 Teilnehmer aus 28 Ländern

Kleinkaliber liegend 50 m 

Datum: 3. August 2012
50 Teilnehmer aus 34 Ländern

Luftgewehr 10 m 

Datum: 30. Juli 2012
47 Teilnehmer aus 33 Ländern

Freie Pistole 50 m 

Datum: 5. August 2012
38 Teilnehmer aus 27 Ländern

Schnellfeuerpistole 25 m 

Datum: 2. und 3. August 2012
18 Teilnehmer aus 13 Ländern

Luftpistole 10 m 

Datum: 28. Juli 2012
44 Teilnehmer aus 34 Ländern

Skeet 

Datum: 30. und 31. Juli 2012
36 Teilnehmer aus 26 Ländern

Der Rallye-Dakar-Sieger von 2011, Nasser Al-Attiyah aus Katar setzte sich im Stechen um die Bronzemedaille gegen den russischen Schützen Waleri Schomin durch und gewann für sein Land die dritte Medaille bei Olympischen Spielen.

Trap 

Datum: 5. und 6. August 2012
34 Teilnehmer aus 27 Ländern

Doppel-Trap 

Datum: 2. August 2012
24 Teilnehmer aus 19 Ländern

Ergebnisse Frauen

Kleinkaliber Dreistellungskampf 50 m 

Datum: 4. August 2012
47 Teilnehmerinnen aus 33 Ländern

Luftgewehr 10 m 

Datum: 28. Juli 2012
56 Teilnehmerinnen aus 31 Ländern

Sportpistole 25 m 

Datum: 29. Juli 2012
39 Teilnehmerinnen aus 28 Ländern

Luftpistole 10 m 

Datum: 29. Juli 2012
49 Teilnehmerinnen aus 38 Ländern

Skeet 

Datum: 29. Juli 2012
17 Teilnehmerinnen aus 17 Ländern

Trap 

Datum: 4. August 2012
22 Teilnehmerinnen aus 21 Ländern

Qualifikation

Qualifikationskriterien 
Insgesamt werden 390 Athleten an den Wettkämpfen teilnehmen, darunter 139 Frauen und 218 Männer sowie neun weitere Startplätze, die für das NOK des Gastgebers reserviert sind sowie weitere 24 Quotenplätze, die die International Shooting Sport Federation (ISSF) per Einladung vergeben darf, vornehmlich für NOKs, die keine Quotenplätze erreichen konnten. Pro Disziplin dürfen maximal zwei Athleten eines NOKs starten, im Wurfscheibenschießen der Frauen nur eine Athletin pro Disziplin. Die Höchstzahl an Athleten eines NOKs beträgt somit 28. Es dürfen nur Athleten an den Wettkämpfen teilnehmen, die im Qualifikationszeitraum die Mindestanforderung (MQS – Minimum Qualification Score) der ISSF erfüllt haben.

Die Qualifikationsphase begann mit den Weltmeisterschaften 2010 in München, wo insgesamt 69 Quotenplätze vergeben wurden. Dafür musste abhängig von der Disziplin ein Platz unter den ersten drei bis sechs erreicht werden. Fünf weitere Quotenplätze erkämpften die Sieger der Wurfscheiben-Weltmeisterschaften 2011 in Belgrad. Bei den Weltcups im Jahre 2011 wurden weitere 136 Quotenplätze vergeben. Dafür musste der Athlet Platz eins oder zwei erreichen. In den kontinentalen Meisterschaften der Jahre 2011 und 2012 wurden dann weitere 15 Quotenplätze an Afrika vergeben, 31 an Amerika, 35 an Asien, 48 an Europa und 18 an Ozeanien.
Hatte ein Athlet bereits ein Quotenplatz in einer Disziplin gewonnen und erreichte wieder ein Platz, der einen Quotenplatz garantierte, so wurde dieser an den nächstfolgenden Schützen ohne Quotenplatz weitergegeben.

Liste der Qualifikationswettbewerbe (in chronologischer Reihenfolge):
 ISSF-Weltmeisterschaften 2010 in , 29. Juli bis 11. August 2010
 Amerikameisterschaften in , 18. bis 28. November 2010
 Afrikameisterschaften 10 m-Disziplinen in , 21. bis 25. Februar 2011, aufgrund der politischen Unruhen ausgefallen, neuer Termin im Oktober 2011
 Weltcup (Wurfscheibe) in , 1. bis 10. März 2011
 Weltcup (Wurfscheibe, Gewehr/Pistole) in , 21. bis 30. März 2011
 Weltcup (Gewehr/Pistole) in , 7. bis 15. April 2011
 Weltcup (Wurfscheibe) in , 19. bis 28. April 2011
 Weltcup (Gewehr/Pistole) in , 14. bis 22. Mai 2011
 Afrikameisterschaft Wurfscheibe in , 25. Mai bis 3. Juni 2011
 Weltcup (Gewehr/Pistole) in , 16. bis 23. Juni 2011
 Weltcup (Wurfscheibe) in , 7. bis 17. Juli 2011
 Europameisterschaften in , 31. Juli bis 14. August 2011
 ISSF-Wurfscheiben-Weltmeisterschaft 2011 in , 3. bis 14. September 2011
 Afrikameisterschaften 25/50 m-Disziplinen in , 16. bis 20. September 2011, ausgefallen, Meisterschaft fand schließlich im Oktober in Kairo statt
 Afrikameisterschaften 10/25/50 m-Disziplinen in , 15. bis 25. Oktober 2011, neuer Termin für die ausgefallenen Wettkämpfe in Kairo und Johannesburg
 Panamerikanische Spiele in , 16. bis 22. Oktober 2011
 Ozeanienmeisterschaften in , 28. November bis 2. Dezember 2011
 Asienmeisterschaften in , 11. bis 22. Januar 2012
 Europameisterschaften 10 m-Disziplinen in , 16. bis 19. Februar 2012

Gewonnene Quotenplätze 

¹ = Der Quotenplatz wurde nicht vergeben, weil die Mindestanforderung (MQS – Minimum Qualification Score) nicht erreicht wurde.² = Großbritannien gab den Quotenplatz an die ISSF zurück.³ = Ägypten gab den Quotenplatz an die ISSF zurück.

Insgesamt qualifizierten sich Athleten aus 103 unterschiedlichen NOKs für die Wettbewerbe.

Weblinks 

 
 Offizielle Ergebnisse der Sommerspiele 2012 (PDF, 54,2 MB)

Einzelnachweise 

Schiessen